est un footballeur japonais né le  à Kariya, dans la préfecture d'Aichi au Japon et mort le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur international japonais
Joueur du Gamba Osaka
Naissance à Kariya
Naissance en avril 1972
Décès en avril 2003
Décès dans la préfecture d'Aichi
Décès à 30 ans
Mort d'une tumeur au cerveau